Roses (Spanje) (Spaans: Rosas), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
Rosas (dans), een dansgezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker
Rosas (Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca

Personen
Javier Rosas, een Mexicaanse triatleet
Mario Rosas, een Spaanse voetballer

Zie ook
Baai van Roses of Baai van Rosas; baai nabij het hierboven genoemde Roses of Rosas
Las Rosas (doorverwijspagina)